De vierde etappe van de Ronde van Spanje 2017 wordt verreden op 22 augustus 2017 van Escaldes-Engordany naar Tarragona. De etappe is 198,2 kilometer lang. Onderweg is er één gecategoriseerde klim van de derde categorie en is er één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 4
Wielerwedstrijd in Catalonië
Tarragona